LSO puede referirse a:

 Local Shared Object, un fichero como una cookie HTTP, usada por Adobe Flash Player.
 London Symphony Orchestra, una orquesta sinfónica de Reino Unido.